Shake It Off – singolo del 2005 di Mariah Carey
Shake It Off – singolo del 2013 di Secondhand Serenade
Shake It Off – singolo del 2014 di Taylor Swift